Distretto di Huayllabamba – distretto del Perù nella regione di Ancash
Distretto di Huayllabamba – distretto del Perù nella regione di Cusco